Collected est une compilation du groupe anglais Massive Attack sortie en 2006. Il réunit quelques titres des quatre premiers albums du groupe : Blue Lines, Protection, Mezzanine et 100th Window.

L'édition limitée contient aussi : un CD bonus avec des titres inédits ou rares et des remixes de chansons du groupe ; et un DVD contenant tous les clips du groupe. Dans une autre édition limitée, le DVD des clips est remplacé par le "Eleven Promos DVD".

Liste des chansons

Voir aussi

Lien interne 
 Discographie de Massive Attack

Lien externe 
 Album sur Discogs

Album de Massive Attack
Compilation musicale sortie en 2006
Album publié par Virgin Records